Гватакалка има више значења:

 Гватакалка (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Гватакалка, Гватакалка 1. Сексион (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику